Klenot TV má více významů:
Klenot TV (pořad) – televizní pořad vysílaný od roku 2016
Klenot TV (televizní stanice) – česká televizní stanice